Colòmbia, república de l'Amèrica del Sud
 Claro Open Colombia, torneig de tenis anual disputat a Bogotà (Colòmbia)
 Copa Colòmbia, competició futbolística de clubs
 Estació de Colombia, estació del Metro de Madrid (Espanya)
 Gran Colòmbia, estat existent entre 1819 i 1831 que comprenia els actuals estat de Colòmbia, Veneçuela, Equador i Panamà
 Selecció de futbol de Colòmbia
 Selecció d'hoquei sobre patins femenina de Colòmbia
 Volta a Colòmbia, competició ciclista anal disputada a Colòmbia